Christina Johansson kan syfta på:

 Christina Johansson – maratonlöpare aktiv omkring 1980
 Christina "Kicki" Johansson (född 1963) – basketspelare
 Christina Johansson – svensk skådespelare